Die Divizia Națională 1994/95 war die 57. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 20. August 1994 und endete am 17. Juni 1995. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). In dieser Saison wurden erstmals drei Punkte für einen Sieg vergeben.

Meister wurde zum dritten Mal in Folge Steaua Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia A ab, während die Mannschaften auf den Plätzen 15 und 16 ein Relegationsspiel gegen die beiden Zweitplatzierten der Divizia A bestritten. Für einen Sieg gab es erstmals in dieser Saison drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 1995/96
 2. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1995/96
 3. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1995/96
 5. – Ceahlăul Piatra Neamț – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 1995
 11. – FC Farul Constanța – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 1995
 12. – Universitatea Cluj – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 1995
 Petrolul Ploiești – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1995/96

Absteiger in die Divizia A 
Electroputere Craiova, FC Maramureș Baia Mare, UTA Arad

Aufsteiger in die Divizia Națională 
FC Selena Bacău, Politehnica Timișoara, Politehnica Iași

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1994/95 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1994/95 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1994/95
Liga-1-Saison